La maison de Bourbon-Dampierre est une branche d'une des Maisons de Dampierre. Elle s'éteindra dans la maison capétienne de Bourgogne vers 1287.

Les armoiries de cette Maison de Dampierre sont : "De gueules à deux léopards d'or, avec couronne de baron".

Guy de Dampierre est le premier de cette maison. Il épousa Mahaut de Bourbon en 1196 (morte le 20 juin 1218) qui lui apporta la seigneurie de Bourbon.

Leur fils Archambaud VIII prit les noms et armes de sa mère, de Bourbon, ainsi que tous ses descendants, éteints vers 1287.

La Maison de Bourbon-Dampierre s'éteignit par les mâles en 1249 puis par les femmes vers 1287. 

La dernière de cette famille, Agnès de Bourbon-Dampierre (morte vers 1287), se maria avec Jean de Bourgogne (1231-1267), et la seigneurie de Bourbon passa à leur fille Béatrice de Bourgogne (1257-1310), dame de Bourbon.

 Guy II de Dampierre, maréchal de Champagne (†  1216)
 x Mahaut, dame de Bourbon († 1218)
 |
 |→Archambaud VIII le Grand (né Archambaud de Dampierre et qui prit le nom de sa mère, Bourbon), sire de Bourbon († 1242)
 |  |
 |  |→Archambaud IX le Jeune, sire de Bourbon († 1249)
 |     x Yolande de Châtillon, comtesse de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre
 |     |
 |     |→Mahaut II, dame de Bourbon († 1262)
 |     |    x Eudes de Bourgogne († 1266)
 |     |      |→maison capétienne de Bourgogne
 |     |
 |     |→Agnès, comtesse de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre († vers 1287)
 |        x Jean de Bourgogne, sire de Charolais († 1267)
           |→voir ci-dessous

Références

Sources 
 Nicolas Louis Achaintre, "Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de Bourbon", éd. Didot, 1825
 Site consacré au Bourbonnais (histoire, dialecte, population, cartes, arbre généalogique des Bourbon…)
 Descendance de Robert de France, époux de Béatrice de Bourgogne (fille d'Agnès de Dampierre

Voir aussi 
 Généalogie des Bourbons (Capétiens)
 Liste des seigneurs puis ducs de Bourbon
 Bourbonnais
 Bourbons (dynastie française)

Bourbonnais (duché)
Maison de Dampierre
Maison de Bourbon